Олег Радикович Хайдаров (род. 7 апреля 1975 года) — российский игрок в хоккей с мячом, тренер, заслуженный мастер спорта России (2004). Главный тренер хоккейного клуба «Уральский трубник» с апреля 2021 года.

Карьера

Клубная 
Начал играть в хоккей с мячом в 1985 году в Первоуральске в школе «Уральского трубника».

В сезоне 1992/93 дебютировал за «Уральский трубник» в высшей лиге чемпионата России. В том же сезоне в составе юниорской команды СКА (Екатеринбург) становится чемпионом России.

В 1993 году в связи с призывом на срочную военную службу продолжил игровую карьеру в команде СКА (Екатеринбург), побеждая в сезоне 1993/94 в чемпионате России. В 1997 году был впервые включен в список 22-х лучших игроков сезона.

С 1998 по 2005 год был игроком архангельского «Водника». В составе команды становится шестикратным чемпионом России, трёхкратным победителем Кубка европейских чемпионов, двукратным обладателем Кубка России и Кубка мира, в сезоне 2004/05 побеждает во всех клубных турнирах сезона.

Сезон 2005/06 провёл в нижегородском «Старте».

С 2006 по 2009 год вновь был игроком «Уральского трубника».

В 2009 году переходит в «Динамо-Казань», подписав с клубом контракт на два года. Капитан команды в сезоне 2009/10. В своём первом сезоне за динамовцев побеждает в Кубке России и Кубке чемпионов Эдсбюна, в начале следующего сезона — в Кубке мира.

Во второй половине сезона 2010/11 был игроком ульяновской «Волги».

В 2011 году вернулся в «Уральский трубник», в котором после череды травм завершил игровую карьеру по завершении сезона 2011/12.

Сборная России 
В сборной России с 1997 по 2005 год. Серебряный призёр чемпионатов мира 1997 и 2005 годов. Победитель турниров на призы Правительства России 2000 и 2002 годов, в 1998 году был участником турнира в составе второй сборной России, в 2010 году —  в составе сборной Ульяновской области.

Тренерская деятельность 
С 2012 по 2021 год в должности старшего тренера в тренерском штабе «Уральского трубника», возглавляемого Алексеем Жеребковым.

В апреле 2021 года стал главным тренером «Уральского трубника».

В декабре 2022 года был помощником Ильяса Хандаева в тренерском штабе сборной России, принимающей участие в товарищеских матчах с командой «Байкал-Энергия».

Достижения 
СКА-«Зенит» (Екатеринбург)
 Чемпион России: 1993/94 
 Финалист Кубка России: 1994/95 
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1994 
 Победитель международного турнира Кубок «Джолли Джаз»: 1997 (Пори, Финляндия) 
 Чемпион России среди юниоров: 1993 
 Чемпион России по мини-хоккею: 1996 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1995 

«Водник»
 Чемпион России (6): 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2000/01 
 Обладатель Кубка России (2): 1999/2000, 2004/05 
 Финалист Кубка России (2): 1998/99, 2000/01 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2001/02 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 2002, 2003, 2004 
 Финалист Кубка европейских чемпионов (2): 1998, 2000 
 Обладатель Кубка мира (2): 2003, 2004 
 Финалист Кубка мира: 2002 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2004 

«Динамо-Казань»
 Обладатель Кубка России: 2009 
 Обладатель Кубка мира: 2010 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2009 

Сборная России
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 1997, 2005 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (2): 2000, 2002 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (8): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005  
 Символическая сборная Кубка мира (3): 2000, 2002, 2004

Статистика выступлений

Клубная 

 
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 7 / 3 команд

  Чемпионат России                   Кубок России
  1-2.Кузбасс         = 2 мяча   1.Родина         = 3
  1-2.Динамо М        = 2        2-3.Локомотив Ор = 1
  3-7.Агрохим         = 1        2-3.СКА-Нефтяник = 1
  3-7.СКА-Свердловск  = 1
  3-7.Север           = 1
  3-7.Родина          = 1
  3-7.СКА-Нефтяник    = 1

Количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в  9 играх 
 
Свои 9 мячей забросил в 9 играх, в 478 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 3 играх 
по 2 мяча забивал в 1 игре 

Свои 5 мячей забросил в 4 играх, в 161 игре мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1 мяч забросил в 19? игре 12 февраля 2000 года в домашнем матче с командой «Агрохим» (16:0) на 62-й минуте с 12-метрового.

В международных турнирах 

Участие в Кубке европейских чемпионов: 6 раз (1994, 1998, 2000, 2002—2004); Кубке мира: 11 раз (1994, 1998, 2000—2004, 2007—2010); Кубке чемпионов: 4 раза (2004, 2006, 2007, 2009).

В сборной России 

Итого: 25 матчей / 0 мячей;  20 побед, 0 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Уральский трубник»
 Профиль на сайте ФХМ СО
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 «Водник»: от 1 до 106,4. Олег Хайдаров / Официальный сайт КХМ «Водник»

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы России по мини-хоккею
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры КХМ «Уральский трубник»